Elephant — четвертий студійний альбом американського дуету The White Stripes, який був випущений 1 квітня 2003 року.

Композиції 
 Seven Nation Army - 3:52
 Black Math - 3:04
 There's No Home for You Here - 3:44
 I Just Don't Know What to Do with Myself - 2:46
 In the Cold, Cold Night - 2:58
 I Want to Be the Boy to Warm Your Mother's Heart - 3:21
 You've Got Her in Your Pocket - 3:40
 Ball and Biscuit - 7:19
 The Hardest Button to Button - 3:32
 Little Acorns - 4:09
 Hypnotize - 1:48
 The Air Near My Fingers - 3:40
 Girl, You Have No Faith in Medicine - 3:18
 Well It's True That We Love One Another - 2:43

Примітки

Джерела 
 Elephant  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Альбоми The White Stripes
Музичні альбоми 2003
Альбоми V2 Records
Платинові музичні альбоми
Рок-альбоми